Turmhügel Schwedenschanze ist der Name zweier abgegangener Burgen in Kulmbach, Oberfranken, Bayern:
 Turmhügel Schwedenschanze (Burghaig)
 Turmhügel Schwedenschanze (Lehental)

Siehe auch:
 Schwedenschanze